Brat Pack ou Bratpack peut faire référence à :

Cinéma 
 Brat Pack, une troupe de jeunes acteurs américains dont la carrière décolle dans les années 1980 ;

Littérature 
 Brat Pack, un groupe de jeunes écrivains américains ;
 Bratpack est le titre d’une série limitée de bande dessinée conçue par Rick Veitch ;

Musique 
 Brat Pack est un duo vocal américain ;
 Brat Pack est une chanson du groupe The Rocket Summer parue sur l'album Hello, Good Friend ;
 Brat Pack est un groupe de punk hardcore formé à Nimègue aux Pays-Bas en 2006.

Voir aussi
 The Rat Pack (autour de Frank Sinatra, dans les années 1960)